Een verkeersweg:
 N629 (België)
 N629a (België)
 N629 (Frankrijk)
 N629 (Nederland), zie Provinciale weg 629
 N-629 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing